Som eller SOM kan avse:

 SOM - Svensk förening för orofacial medicin, se Orofacial medicin
 Som (bok) –  en diktsamling av den färöiske författaren Rói Patursson
 Som (valuta) – valuta i Kirgizistan och Uzbekistan
 Som (ubåt) – en av de ryska ubåtarna i Som-klassen
 SOM-institutet – ett centrum med inriktning på undersöknings- och seminarieverksamhet
 Som-klass – rysk ubåtsklass
 SOM-kulturen – en senneolitisk kultur, se Seine-Oise-Marne-kulturen
 Svenska oberoende musikproducenter – en svensk intresseorganisation för svenska oberoende skivbolag